CAB39L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 337 амінокислот, а молекулярна маса — 39 088.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки